Belinda Balluku – politica albanese
 Beqir Balluku – generale e politico albanese
 Vladimir Balluku – ex calciatore albanese